Пузырча́тка:

 Пузырчатка (растение) () — род насекомоядных растений.
 Пемфигус, или пузырчатка — группа везикулобуллёзных (пузырчатых) аутоиммунных заболеваний.